Tourrat peut désigner :

 dans le vallon du Barrada dans le département des Hautes-Pyrénées (France), commune de Gavarnie-Gèdre;

Le Glacier du Lac Tourrat,

Les lacs :
 le Lac Tourrat (), 
 le Laquet du Tourrat (),

Le col :
 le Col Tourrat ().

Homonymie de toponyme